FEV peut désigner :
 , un important fonds d'investissement britannique dédié aux investissements à long terme dans l'Europe continentale.

fév. est une abréviation qui peut désigner :
 février, le deuxième mois de l'année.